Corbino – cognome italiano
 Epicarmo Corbino – politico ed economista italiano
 Orso Mario Corbino – fisico, politico e accademico italiano